Além: mensário de espiritismo, filosofia e ética foi um periódico espírita português. Foi o órgão de divulgação oficial da Sociedade Portuense de Investigações Psíquicas (SPIP).

História 
Publicada desde 1930, na cidade do Porto, tinha como diretor Manuel Francisco Cavaco, e por editor Cruz Ferreira. De periodicidade mensal, com 28 cm, circulou até 1950.

Em suas páginas colaboraram nomes como os de Adelaide Yvone de Sousa, António Castanheira de Moura, Artur Dias Pratas, entre outros.

Espiritismo em Portugal
Revistas espíritas